Balbi est le nom d'une famille patricienne de Venise.
Deux familles de ce nom existaient :
 les Balbi-Porto (Balbi dai due Ponti ou Balbi della Dolce), dont certains furent titrés comtes d'Empire. Marchands venus d'Aquilée, ils furent à l'origine de l'église San Vio ;
 les Balbi-Valier (ou Balbi dalla Tressa), marchands provenant de Ravenne qui s'appelèrent d'abord Ballaben, ils coopèrent à l'église San Beneto.

Elles restèrent toutes deux dans le Maggior Consiglio à sa fermeture en 1297. Ses descendants se distinguèrent au Sénat et dans l'armée.

Patronyme 

 les  sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Cornelii ;
 Giovanni Balbi (?-1298), dominicain génois, auteur du Catholicon.
 Girolamo Balbi (1450-1535), littérateur vénitien
 Ludovico Balbi (1545-1604), compositeur italien
 Giovan Battista Balbi, danseur et chorégraphe vénitien du  ;
 Lorenzo Balbi (né vers 1680-1740), compositeur italien
 Adriano Balbi (1782-1848), géographe italien ;
 Anne de Balbi (Anne Jacobée Nompar de Caumont de La Force, comtesse de Balbi (1753-1832) ;
 Filippo Balbi (1806-1890), peintre italien ;

Toponyme 
 Via Balbi est le nom d'une voie de Gênes qui fait partie des Strade Nuove.
 Crypta Balbi ;
 Parc Balbi, parc de type anglais, situé à côté du potager du roi à Versailles, en France ;
 Mont Balbi, stratovolcan de l'île Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;

Architecture 

 le Palais Balbi est un palais de Venise donnant sur le Grand Canal. Canaletto peint plusieurs vedute du point de vue de ce palais.
 le Palais Balbi Valier Sammartini est un palais de Venise ;
 le Palais Duodo Balbi Valier est un palais de Venise (San Marco);
 le Palais Duodo Balbi Valier est un palais de Venise (Santa Croce);
 le Palais Donà Balbi est un palais de Venise ;
 est un édifice public situé à Campomorone dans la province de Gênes.
 Palazzo Stefano Balbi, bâtiment historique situé dans l'homonyme via Balbi de Gênes ;
 L'Arche de Balbi est située à Rovinj en Croatie.

Notes et références

Voir aussi 

Famille de la république de Venise
Patronyme italien